IPN kan henvise til:
 Interplanetarisk internet – et udtænkt computernetværk i rummet
 Instituto Politécnico Nacional – universitet i Mexico